В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7-6, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)
 Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Вірджинія Вейд (3-тє коло)
 Лінда Туеро (чвертьфінал)

 Гельга Мастгофф (півфінал)
 Ольга Морозова (3-тє коло)
 Рената Томанова (чвертьфінал)
 Катя Еббінгаус (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)